Wach peut désigner :

Toponymie

 Wach est un village polonais de la gmina de Kadzidło dans la powiat d'Ostrołęka de la voïvodie de Mazovie dans le centre-est de la Pologne.

Patronyme

 Mariusz Wach (1979), boxeur polonais ;
 Paul Wach, (1906-1974), homme politique français ;
 Rudi Wach (né en 1934), peintre et sculpteur autrichien.
Patronyme polonais
Patronyme austro-bavarois